Basilica Cattedrale di San Martino a Belluno
 Cattedrale di San Martino a Bratislava
 Cattedrale di San Martino a Lucca
 Cattedrale di San Martino a Spišská Kapitula
 Cattedrale di San Martino a Ypres

Pagine correlate
Chiesa di San Martino
Duomo di San Martino